18441 Cittadivinci è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0906591 UA e da un'eccentricità di 0,0953890, inclinata di 10,07735° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato a Vinci, cittadina dove nacque Leonardo.

Collegamenti esterni 

Cittadivinci
Corpi celesti scoperti nel 1994